Astreja je lahko:
Astreja, hči Zevsa iz grške mitologije
5 Astreja, asteroid